

Teatro
 Romeo e Giulietta (Romeo and Juliet) – opera teatrale di William Shakespeare.

Cinema
 Romeo and Juliet – cortometraggio del 1908 diretto da James Stuart Blackton
 Romeo and Juliet – cortometraggio del 1911 diretto da Barry O'Neil 
 Romeo and Juliet – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Biograph Company
 Romeo and Juliet – cortometraggio del 1915 diretto da W.P. Kellino
 Romeo and Juliet – film del 1916 diretto da J. Gordon Edwards
 Romeo and Juliet – film del 1916 diretto da John W. Noble e Francis X. Bushman
 Romeo and Juliet – film del 1919 diretto da Anson Dyer
 Romeo and Juliet – film del 1924 diretto da Harry Sweet
 Giulietta e Romeo (Romeo and Juliet) – film del 1936 diretto da George Cukor
 Romeo and Juliet – film del 1966 diretto da Paul Czinner
 Romeo e Giulietta (Romeo and Juliet) – film del 1968 diretto da Franco Zeffirelli
 Romeo e Giulietta film del 1979 diretto da Orazio Costa e Siro Martellini
 Romeo and Juliet – film giapponese del 2007 con Hideaki Takizawa
 Romeo and Juliet  – film del 2013 diretto da Carlo Carlei
 Romeo + Giulietta di William Shakespeare (William Shakespeare's Romeo + Juliet) – film del 1996 diretto da Baz Luhrmann
 Romeo & Juliet  – film dello spettacolo teatrale del 2021 diretto da Simon Godfrey

Musica
Romeo and Juliet – singolo di Alec R. Costandinos del 1978
Romeo and Juliet – singolo dei Dire Straits del 1980
Romeo and Juliet – singolo di Sylk-E. Fyne del 1998

Altro 
Romeo × Juliet – anime di Reiko Yoshida
Romeo & Juliet – film tv del 1976 diretto da Alvin Rakoff
Romeo & Juliet – miniserie televisiva britannica del 1994

Pagine correlate 

 Romeo e Giulietta (disambigua)